«Flying on My Own» () — песня, записанная канадской певицей Селин Дион для её двенадцатого англоязычного студийного альбома Courage. Трек в стиле EDM был написан авторами Лиз Родригес, Йоргеном Элоффсоном и Антоном Мортенсоном, продюсерами последние два в компании с Ugly Babies выступили также продюсерами. Концертная версия была выпущена 9 июня 2019 года. 28 июня стала доступна студийная версия песни. Песня получила позитивные отзывы критиков, а также попала на первую строчку квебекского синглового чарта и вошла в топ-10 чартов Канады, Франции и США.

Список композиций 
 Цифровая дистрибуция
 «Flying on My Own» — 3:32
 «Flying on My Own» (Dave Audé Remix) — 4:06

 Цифровая дистрибуция
 «Flying on My Own» (Live from Las Vegas) — 3:58

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни 2019 года
Песни Селин Дион
Песни в стиле электронной танцевальной музыки